Dániel Mészáros può riferirsi a:

Dániel Mészáros (2003-vivente), nuotatore ungherese
Dániel Mészáros (2004-vivente), nuotatore ungherese